Гогенцоллерн:
 Гогенцоллерн — название горы в Швабском Альпе, в 50 километрах южнее Штутгарта.
 Гогенцоллерн или Замок Гогенцоллерн (нем. Burg Hohenzollern) — старинный замок в современной земле Баден-Вюртемберге, в бывшем княжестве Гогенцоллерн-Гехинген, в 50 километрах южнее Штутгарта, на горе Гогенцоллерн в Швабском Альпе.
 Гогенцоллерн — представитель германской династии Гогенцо́ллерны (Хоэнцо́ллерны) (нем. Hohenzollern) швабского происхождения, династия курфюрстов Бранденбурга, затем королей Пруссии, в период с 1871 по 1918 год прусские короли из династии Гогенцоллернов были одновременно и кайзерами Германии.
  — ветвь дома Гогенцоллернов, правящая в Швабии.
 Гогенцоллерн-Хайгерлох — линия швабских Гогенцоллернов, а также графство (1576—1767).
 Гогенцоллерн-Зигмаринген — линия швабских Гогенцоллернов, а также графство, а затем княжество (1576—1850).
 Гогенцоллерн-Гехинген — линия швабских Гогенцоллернов, а также графство, а затем княжество (1576—1850).
 «Гогенцоллерн» — яхта, названная в честь прусской королевской династии Гогенцоллернов, трёхмачтовая паровая, была построена в Штеттине, на верфях AG Vulcan Stettin, в 1892 году.

См. также 
 Земли Гогенцоллернов — прусская провинция (1850—1952), существовавшая на территории швабских владений Гогенцоллернов.
 «Яхта „Гогенцоллерн“» — серия почтовых марок Германской империи.